Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2011 vond plaats van 9 tot en met 15 mei 2011 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 68e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het Tennistoernooi van Rome 2011. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – María José Martínez Sánchez was de titelverdedigster. Ze werd echter al in de eerste ronde uitgeschakeld. De finale werd gespeeld tussen het Australische zesde reekshoofd Samantha Stosur en de als zevende geplaatste Russische Maria Sjarapova. Op weg naar de finale was Sjarapova de betere van onder andere de nummer-een van de wereld Caroline Wozniacki. Samantha Stosur versloeg onder andere Francesca Schiavone en Li Na. In de finale bleek Maria Sjarapova de betere van Stosur na twee sets. Het was de drieëntwintigste toernooizege uit haar carrière.

Dubbelspel – Het toernooi werd gewonnen door Peng Shuai en Zheng Jie. Ze versloegen het als derde geplaatste duo Vania King en Jaroslava Sjvedova. Het werd 6-2, 6-3.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Halve finale en finale 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Caroline Wozniacki
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2=3
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=7
| RD1-team2= Maria Sjarapova
| RD1-score2-1=7
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3= 
| RD1-seed3=4
| RD1-team3= Li Na
| RD1-score3-1=66
| RD1-score3-2=0
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Samantha Stosur
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 
| RD2-seed1=7
| RD2-team1= Maria Sjarapova
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Samantha Stosur
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 
}}

 Deel 1 

 Deel 2 

 Deel 3 

 Deel 4 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Iveta Benešová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Gisela Dulko
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Polona Hercog
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Alexandra Dulgheru
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3= 
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Maria Kirilenko
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=12
| RD1-team08= Andrea Petković
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= Kaia Kanepi
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=1
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Romina Oprandi
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=6
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Tsvetana Pironkova
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
 Toernooischema WTA

Rome 2011
Rome